Comunas
 Sant'Ilario d'Enza — comuna da região da Emília-Romanha, província de Régio Emília
 Sant'Ilario dello Ionio — comuna da região da Calábria, província de Régio Calábria